Ю́рий Ви́кторович Бочкарёв (род. 1954) — российский дипломат, генеральный консул в городе Чондин (Чхонджин), КНДР (2013—2018?).

Биография 
Юрий Викторович Бочкарёв родился в 1954 году.
 1981 год — окончил Московский государственный институт международных отношений.
 В этом же году начал дипломатическую службу.
 Октябрь 2005 года — присвоен дипломатический ранг советника 1 класса.
 С 2013 по 2018(?) год — генеральный консул России в Чондине, КНДР. (Консульский округ: провинция Северная Хамгён, город центрального подчинения Расон (вариант: Насон)).
 Декабрь 2018 года — присвоен дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника 2-го класса.
Юрий Викторович владеет английским и корейским языками.

Примечания

Ссылки 
 Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Генеральный консул России в северокорейском городе Чхонджин Юрий Бочкарев подтвердил...
 Бочкарёв, Юрий Викторович

Дипломаты Российской Федерации
Выпускники МГИМО
Консулы России в Чхонджине